Florence Crittenton Home ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Florence Crittenton Home (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 82000891
 Florence Crittenton Home (Charleston, South Carolina), NRHP-ID 97001157